Алічень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пошта-Килнеу.
 Алічень () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Тиршолц.